Talagante (Metropolitana), een gemeente in de Chileense Región Metropolitana
Talagante (provincie), een provincie van Chili